Ryan Thang (né le  à Edina, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Stampede de Sioux Falls || USHL ||59 ||9 ||22 ||31 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Stampede de Sioux Falls || USHL ||32 ||8 ||14 ||22 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Lancers d'Omaha || USHL ||25 ||15 ||15 ||30 ||26 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2006-2007 || Université Notre-Dame || CCHA ||42 ||20 ||21 ||41 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Université Notre-Dame || CCHA ||47 ||18 ||14 ||32 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université Notre-Dame || CCHA ||33 ||10 ||9 ||19 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Université Notre-Dame || CCHA ||37 ||9 ||14 ||23 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH ||12 ||3 ||3 ||6 ||4 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH ||78 ||14 ||27 ||41 ||32 ||13 ||5 ||8 ||13 ||10
|-
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH ||75 ||18 ||20 ||38 ||44 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2011-2012 || Predators de Nashville || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Augsburger Panther || DEL || 50|| 14|| 15|| 29|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Mora IK || Allsvenskan || 20|| 4|| 6|| 10|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HIFK || Liiga || 28|| 3|| 4|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| High1 || Asia League||48 || 26 || 46 || 72 || 92 || 6 || 4 || 2 || 6 || 6

| 1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Mora IK
Joueur du HIFK
Joueur du High1
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Edina (Minnesota)